

Littérature 
 Le Lac est un poème d'Alphonse de Lamartine, publié dans ses Méditations en 1820.
 Le Lac est un poème d'Edgar Allan Poe.
 Le Lac est un poème de Leconte de Lisle.

Cinéma & télévision 
 Le Lac est un film turc d'Ömer Kavur sorti en 1982.
 Le Lac est une série télévisée canadienne diffusée à partir de mi-2022.

Musique 
 Le Lac est une chanson du groupe de rock français Indochine, parue en 2009 sur l’album La République des Meteors et sortie en single la même année.
 Le Lac est une chanson de Julien Doré parue sur son album & en 2016.

Toponymie 
 Le Lac est un lieu majeur de la légende arthurienne.
 Le Lac est un quartier du village de Memramcook, au Nouveau-Brunswick (Canada).

Voir aussi